Sternalice ist der Name zweier polnischer Orte:

 Sternalitz
 Sternalice (Lipnik)